Särkijärvi [] (finnisch; deutsch „Plötzensee“) ist der Name mehrerer Seen und Ortschaften in Finnland.

Orte:
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Asikkala
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Askola
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Hämeenkyrö
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Juva
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Jämsä
 Särkijärvi, Dorf der Stadt Kitee
 Särkijärvi, Dorf der Stadt Kuhmo
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Kuivaniemi
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Leppävirta
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Muonio
 Särkijärvi, Dorf der Stadt Savonlinna
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Siilinjärvi
 Särkijärvi, Dorf der Gemeinde Utajärvi

Seen:
 Särkijärvi, See in der Gemeinde Laitila
 Särkijärvi, See in der Stadt Tampere
 Särkijärvi, See in der Gemeinde Tohmajärvi
 Särkijärvi, See in der Gemeinde Utajärvi